Езерец
 Езерец — село в Добричской области Болгарии
 Езерец — село в Благоевградской области Болгарии